2012 — ano bissexto do calendário gregoriano
2012 (filme) — filme estadunidense de 2009
Fenômeno 2012 — conjunto de crenças e teorias escatológicas
2012 Doomsday, filme estadunidense de 2008
NGC 2012 — galáxia elíptica
2012 Guo Shou-Jing — asteróide da cintura principal

Desambiguações de números
Desambiguações de cinema